Jan Ignacy Bąkowski (ok. 1615–1679) – polski szlachcic, wojewoda pomorski i malborski
 Jan Chryzostom Bąkowski (1672–1731) – jezuita, misjonarz
 Jan Bąkowski (1919-2010) – polski lekkoatleta, nauczyciel wf, wykładowca AWF, trener
 Jan Bąkowski (1872–1934) – polski malarz